(308) Поликсо () — астероид главного пояса, который принадлежит к редкому спектральному классу T. Он был открыт 31 марта 1891 года французским астрономом Альфонсом Борелли в обсерватории Марселя и назван в честь персонажа древнегреческой мифологии Поликсо — жены Тлеполема, родом из Аргоса, которая вместе с ним бежала на Родос, либо в честь Поликсо — одной из гиад в древнегреческой мифологии.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 100 до 200 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии